Hr. Ms. Antje, een Nederlandse hulpmijnenveger, een voormalige trawler uit Rotterdam.
 Hr. Ms. Ceram (1938), een Nederlandse hulpmijnenveger, een voormalige gewestelijk vaartuig van de Gouvernementsmarine.